Платинаникель — бинарное неорганическое соединение
платины и никеля
с формулой NiPt,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Платинаникель образует кристаллы
тетрагональной сингонии,
пространственная группа P 4/mmm,
параметры ячейки a = 0,3823 нм, c = 0,3589 нм, Z = 2,
структура типа медьзолота AuCu
.
Есть данные о структуре
кубической сингонии,

параметры ячейки a = 0,3785 нм, Z = 2,
структура типа медь Cu
.

Соединение по твёрдотельной реакции при температуре 645°С
и имеет большую область гомогенности 40÷55 ат.% платины .

Примечания 

Соединения никеля
Соединения платины
Интерметаллиды